Название ряда рек в Китае:
 Юннинхэ (приток Цзялинцзяна) — река в провинции Ганьсу
 Юннинхэ (приток Янцзы) — река в провинции Юньнань